Ciobănesc românesc este numele dat unor rase de câini mari și puternici, folosiți de obicei pentru paza turmelor și a stânilor. În prezent există patru rase omologate de câini ciobănești românești:

Ciobănesc românesc mioritic
Ciobănesc românesc carpatin
Ciobănesc românesc de Bucovina
Ciobănesc românesc corb

Câini de serviciu, folosiți din timpuri străvechi în păstorit, fiind foarte curajoși în apărarea turmelor de atacurile animalelor sălbatice (urs, lup, râs), câinii românești ciobănești sunt tot mai apreciați în zilele noastre pe post de câine de companie, fiind afectuoși cu copiii și echilibrați. Sunt buni la paza gospodăriei, perfect adaptați climei țării noastre și să recunoaștem foarte frumoși. Există ciobănescul românesc mioritic, ciobănescul românesc carpatin, ciobănescul românesc de Bucovina și ciobănescul românesc corb. Asociația chinologică română  că la data de 6 iunie 2005, la Buenos Aires, comitetul general al federației canine internaționale a aprobat și recunoscut cele două rase naționale ciobănesc românesc mioritic și ciobănesc românesc carpatin.

De multe ori, pentru ca acești câini ciobănești să fie protejați în zona gâtului - cea mai des vizată de atacurile lupului - ei sunt înzestrați cu o zgardă cu țepi, numită și colțar, ragilă sau guler.

Imagini

Note

Legături externe 
 Mioriticii noștri au un trecut foarte îndepărtat , 27 aprilie 2013, Dan Cârlea, Ziarul Lumina

Câini ciobănești
Rase de câini